Alfonso Di Benedetto (1981) – pilota di rally italiano
 Alonzo di Benedetto (1664?-1729?) – architetto italiano
 Arnaldo Di Benedetto (1940-2021) – accademico e critico letterario italiano
 Carlo Di Benedetto (1996) – hockeista su pista francese, fratello dell'hockeista Roberto
 Chiara Di Benedetto (1987) – politica italiana
 Doriano Di Benedetto (1945) – politico e imprenditore italiano
 Francesco Di Benedetto (1905-1936) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Francesco Di Benedetto o Dibenedetto (1941-2021) – allenatore di calcio italiano
 Ida Di Benedetto (1945) – attrice e produttrice cinematografica italiana
 Gabriele Di Benedetto, noto anche con lo pseudonimo di AkaB (1976-2019) – fumettista, regista videoartista italiano
 Gianni Di Benedetto, propr. Giovanni Angelo Di Benedetto (1921) – attore italiano
 Giuseppe Di Benedetto (1946) – cardiochirurgo italiano
 Massimo Di Benedetto (1977) – doppiatore italiano
 Paola Di Benedetto (1995) – showgirl e modella italiana
 Roberto Di Benedetto (1997) – hockeista su pista francese, fratello dell'hockeista Carlo
 Salvatore Di Benedetto (1911-2006) – politico, insegnante e partigiano italiano
 Valerio Di Benedetto (1985) – attore italiano
 Vincenzo Di Benedetto (1934-2013) – filologo classico italiano

Pagine correlate
Benedetto (disambigua)